Banc Central de Luxemburg, banc central del Gran Ducat de Luxemburg
 Biblioteca de classes bàsica (del nom en anglès Base Class Library), col·lecció de programari de l'entorn Microsoft .NET
 Bcl-2 (del nom en anglès B-cell lymphoma 2), família de proteïnes relacionades amb l'apoptosi
 bcl també és el codi ISO 639-3 del bikol central, una llengua de les Filipines